«La amenaza de Andrómeda» puede referirse a:
Novela
 La amenaza de Andrómeda (1969), novela de ciencia ficción de Michael Crichton:
Adaptaciones
 La amenaza de Andrómeda (1970), película de Robert Wise;
 La amenaza de Andrómeda (2008), miniserie producida por Ridley Scott para A&E Network.